La saison 2015-2016 de Ligue 2 est la soixante-dix-septième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). La saison commence le  et s'achève le . Deuxième niveau de la hiérarchie du football en France après la Ligue 1, le championnat oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1.

Clubs participants et calendrier

Liste des clubs participants 

Les équipes classées de la  à la  de Ligue 2 2014-2015, les 3 derniers de Ligue 1 2014-2015 ainsi que les ,  et  de National 2014-2015 participent à la compétition.

La majorité des participants au championnat sont des clubs de la moitié nord de la France. Dix-sept des vingt équipes se situent au-delà d'une ligne Lyon-La Rochelle. La région la plus représentée est l'Île-de-France avec trois formations : Créteil, Paris FC et le Red Star. D'autres régions comptent deux clubs, la Bourgogne (Auxerre et Dijon), la Lorraine (Metz et Nancy), le Nord-Pas-de-Calais (Lens et Valenciennes) et la région Rhône-Alpes (Bourg-Péronnas et Évian TG). Enfin, Clermont est basé en Auvergne, Brest en Bretagne, l'AC Ajaccio en Corse, Sochaux en Franche-Comté, Le Havre en Haute-Normandie, Nîmes en Languedoc-Roussillon, Tours en Centre-Val de Loire, Laval dans les Pays-de-la-Loire et Niort en Poitou-Charentes.

Calendrier

Avant-saison

Relégations et promotions 

Dès le 8 mai 2015, à deux journées de la fin de la saison 2014-2015 du National, le Red Star FC s'assure de monter en Ligue 2 pour la saison prochaine, renouant avec le football professionnel après seize saisons passées dans les divisions inférieures. Le Paris FC renoue également avec le professionnalisme qu'il avait quitté en 1983. Le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 découvre quant à lui le monde professionnel pour la première fois de son histoire.

Le 2 mai 2015, avant même son match de la  face au Lille OSC (perdu 3-1), le RC Lens est mathématiquement relégué en Ligue 2. Quant au FC Metz, il l'est à son tour, le 9 mai, à l'issue de la  à la suite de sa défaite 4 buts à 0 à domicile face au FC Lorient. Le club d'Évian Thonon Gaillard est de retour en Ligue 2 depuis son ascension en Ligue 1 en 2011 à l'issue de la , à la suite de sa défaite 2 buts à 1 à domicile face à l'AS Saint-Étienne le 16 mai.

La LFP décide le 21 mai 2015 de réduire à deux le nombre de clubs de Ligue 1 relégués en Ligue 2 à l’issue de cette saison et des suivantes et confirme cette décision le 9 juillet 2015. Cette décision a été annulée par la Fédération française de football à la suite de réclamations de différents clubs professionnels notamment de Ligue 2, un premier recours de la LFP pour suspendre l’annulation a été rejeté par le Conseil d’État pour défaut d’urgence de la requête de la LFP. Le Conseil d’État devrait se prononcer sur le fond dans le courant de la saison. Le 3 février 2016, le Conseil d'Etat rejette le recours des clubs de Ligue 2 : les règles en vigueur jusqu’alors restent applicables pour la saison 2015/2016, à savoir trois relégations et trois accessions entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Objectifs des clubs à l'intersaison 2015

Compétition

Règlement 

Calcul des points :
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts générale ;
 Nombre de buts marqués ;
 Différence de buts particulière ;
 Classement du fair-play.
L'organisation et la gestion du Championnat de France de Ligue 2 sont confiées à la Ligue de football professionnel, qui décerne le titre de champion de France de Ligue 2 au club dont l'équipe termine en tête du classement à l'issue de la dernière journée de la compétition.

À la fin de la saison, les trois premières équipes du classement accèdent à la Ligue 1.

Les trois dernières équipes, classées de la  à la , sont reléguées en National.

Classement général 

|}

Note
 : Le Nîmes Olympique commence la saison avec 8 points de retard. C'est la sanction infligée par la FFF, après appel, au club après qu'un dirigeant a tenté d'arranger certains matchs de la fin de la saison 2013-2014.

Leader (journée par journée)

Lanterne rouge (journée par journée)

Matchs

Statistiques

Évolution du classement

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Plus grosses affluences de la saison

Affluences journée par journée 
Ce graphique représente le nombre de spectateurs lors de chaque journée.

En 38 journées, les stades ont accueilli  spectateurs, soit une moyenne de  par journée et  par match.

Le RC Lens présente la meilleure moyenne avec  spectateurs par match.

Bilan de la saison 
 Meilleure attaque : Dijon FCO (62 buts marqués)
 Meilleure défense : AS Nancy-Lorraine (32 buts encaissés)
 Premier but de la saison :  Angelo Fulgini  pour Valenciennes FC contre Chamois niortais FC (0-1), le 31 juillet 2015.
 Dernier but de la saison :  Youssouf Hadji  pour Nancy contre Tours FC (2-5), le 13 mai 2016.
 Premier but contre son camp :  Christophe Hérelle  de l'US Créteil-Lusitanos en faveur du Dijon FCO (4-1), le 28 août 2015.
 Premier penalty :  Bruno Grougi  pour le Stade brestois 29 contre le Nîmes Olympique (2-0), le 7 août 2015.
 Premier but sur coup franc direct :  Naïm Sliti  pour le Red Star FC contre le RC Lens (1-1), le 8 août 2015
 But le plus rapide d'une rencontre :  Kevin Lejeune  pour le FC Metz contre le FC Sochaux-Montbéliard (0-1), le 7 août 2015.
 Champion d'automne : AS Nancy-Lorraine
 Champion : AS Nancy-Lorraine

Joueurs étrangers
Pour la saison 2015-2016, 158 joueurs étrangers (hors double nationalité) de 46 pays différents figurent dans les effectifs professionnels des clubs de Ligue 2 dont :
 18 du Sénégal ;
13 du Cameroun et de Côte d'Ivoire ;
9 du Mali, du Maroc et du Portugal ;
7 du Bénin ;
6 du Congo ;
5 d'Argentine et du Brésil ;
4 d'Algérie, de Belgique et de la République du Congo ;
3 du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Ghana et de Serbie ;
2 de Centrafrique, des Comores, de Géorgie, de Guinée, d'Haïti, d'Espagne, d'Italie, de Madagascar et de Mauritanie ;
1 d'Angleterre, d'Angola, de Biélorussie, du Costa Rica, du Danemark, des États-Unis, de Guinée-Bissau, d'Irak, de Lettonie, du Nigeria, des Pays-Bas, de Roumanie, de Russie, de Tunisie, de Turquie, d'Uruguay, du Venezuela et de  Zambie, dont 8 d'entre eux sont dans l'effectif du Football Club de Metz.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football 2015-2016
 Championnat de France de football National 2015-2016
 Championnat de France amateur de football 2015-2016
 Championnat de France amateur 2 de football 2015-2016
 Coupe de France de football 2015-2016
 Coupe de la Ligue française de football 2015-2016

 
France M2